A titkosügynök Joseph Conrad regénye
 A titkosügynök 1996-os amerikai film, főszereplő Bob Hoskins
 Titkos ügynök (film) - 1936-ban bemutatott fekete-fehér thriller, rendező Alfred Hitchcock